Il singolare del torneo di tennis Santiago Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alberto Mancini che ha battuto in finale Pedro Rebolledo 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Alberto Mancini (Campione)
 Pedro Rebolledo (finale)
 Marcelo Ingaramo (semifinali)
 Roberto Argüello (primo turno)

 Mario Tabares (semifinali)
 José Antonio Fernández (quarti di finale)
 Felipe Rivera (quarti di finale)
 Eduardo Bengoechea (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Santiago Challenger 1991